Votrok je nespisovná varianta slova otrok (tvary slov s náslovným v- jsou běžné v Čechách a na západní Moravě). Slovo votrok se mimo to historicky váže k obyvatelům Hradce Králové, přičemž v plurálu Votroci je dnes používáno zejména ve spojitosti s královéhradeckým fotbalovým týmem FC Hradec Králové a jeho fanoušky.

Původ slova 
Slovo votrok nebylo původně vyhrazené pouze obyvatelům Hradce. Ve staré češtině existovalo slovo otrok, které mělo jak význam „rab“ („otrok“ staročesky), tak i „nedospělý chlapec, mladík“. Druhý význam se dodnes dochoval v polštině. Ve slovinštině slovo otrok znamená dítě (otrok se slovinsky řekne „suženj“).V severovýchodních Čechách byl tento význam přesunut do emocionální oblasti nespisovného jazyka („votrok“), jakožto nadávka, žertovné oslovení či neurážlivá přezdívka. Oslovení „votroku“ postupem času přetrvalo pouze v Hradci Králové, kde se objevilo až v druhé polovině 19. století a rychle zde zdomácnělo. Spisovatel Ignát Herrmann, který v Hradci prožil mládí, poznamenal: „Hradečáci mají zvláštní a nezrušitelný privilej na mnohovýznamové slůvko votrok. Na slovo, které někdy vychrlí plni opovržení, ale někdy zase s neskonalou něhou.“ U některých cizinců se však toto oslovení setkalo s nedůvěrou a dokonce kvůli němu proběhla soudní pře.

Oslovení „votroku“ bylo dříve (zejm. na přelomu 19. a 20. století) v Hradci velice běžné, ale postupem času ustoupilo a dnes je toto slovo převážně známé pouze jako označení královéhradeckých fotbalistů.

Pivo 
Od 80. let 20. století se v hradeckém pivovaru vařilo 11° pivo (Hradecký) Votrok. Na konci 90. let však byl v Hradci pivovar zrušen. Licenci pak odkoupil a v dubnu 2009 si značku Votrok zaregistroval Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. „Pod lízátky“ pak 30. srpna 2009 proběhl při příležitosti utkání FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov křest staronového piva Votrok.

Ostatní 
Hradecký votrok byl také název místních novin.

Hradecký písničkář Pavel Dobeš ve své písni Pašáci jdou do světa zpívá „My jsme ty hradecký votroci a nemůžem si nijak pomoci...“.

V Hradci Králové sídlí i cestovní kancelář Votrok.

Odkazy

Reference 

Kultura v Hradci Králové
České nářeční výrazy